Niemcy:
 Regensburg (pol. Ratyzbona) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Regensburg – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Regensburg – region w kraju związkowym Bawaria

Osoby:
 Mirja Regensburg – niemiecka aktorka